Capodimonte ima više značenja:
 Capodimonte, Brescia
 Capodimonte, Viterbo